Dolichothele peut désigner :
 Dolichothele, un genre d'araignées ;
 Dolichothele (plante), un genre de cactus synonyme de Mammillaria